Schauß oder Schauss ist der Name folgender Personen:

 Anton von Schauß (1800–1876), deutscher Jurist, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Emil von Schauß (1833–1900), deutscher Jurist
 Ernst Schauss (1906–1972), hessischer Politiker (FDP) und Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Ferdinand Schauss (1832–1916), auch: Ferdinand Schauß, deutscher Maler
 Friedrich von Schauß (1832–1893), deutscher Jurist, Bankdirektor und Politiker (NLP), MdR
 Horst Schauß (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Karl Schauss (1856–1929), Tondichter
 Magdalene Schauß-Flake (1921–2008), deutsche Komponistin
 Martin Schauß (1867–1927), deutscher Bildhauer und Medailleur

Siehe auch:
 Schaus